Even Northug (1995), Noors langlaufer
 Petter Northug (1986), Noors langlaufer
 Tomas Northug (1990), Noors langlaufer